Дорно Гови (, буквално: Източно Гоби) е един от 21 аймаци в Монголия. Административният център на аймака е град Сайншанд (19 548 души).

На север граничи с аймака Хентий, на юг и югоизток – с автономна провинция Вътрешна Монголия, Китай, на запад – с аймаците Йомньо Гови, Дунд Гови и Гови Сумбер, а на североизток – със Сухе Батор.

Административно деление 

* – тосгон (селище от градски тип).
** – административният център на аймака

Източници 

Аймаци в Монголия